Вибори до Одеської обласної ради 2010 — вибори до Одеської обласної ради, що відбулися 31 жовтня 2010 року. Вибори пройшли за змішаною системою.

Виборча кампанія

Опитування громадської думки напередодні виборів

Результати виборів

Голосування за списки партій

Одномандатні округи

Загальні підсумки здобутих партіями місць

Див. також 
 Список результатів виборів до обласних рад, міських рад і мерів обласних центрів 2010

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка Одеської обласної ради
 Сторінка ЦВК України щодо місцевих виборів 2010

Вибори до Одеської обласної ради
Одеської обласної ради